

Geografia 
 Ona – isola del comune di Sandøy (Norvegia)

Sigle 
 Office of National Assessments – agenzia di spionaggio australiana
 Open Network Architecture
 Original net anime – anime inizialmente diffuso come streaming video in Internet

Codici 
 ONA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Winona (Stati Uniti d'America)
 ona – codice ISO 639-3 della lingua ona

Altro 
 Ona – popolo indigeno estinto della Terra del Fuoco, noto anche come Selknam